zobo (blaasinstrument)
 zobo (huisdier)